

Toponyme
 Bosdarros, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Haut-de-Bosdarros, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme